Gaylord est un prénom et toponyme de langue anglaise.

Patronyme 

Edward K. Gaylord, fondateur du journal oklahomien The Oklahoman
Edward L. Gaylord, dernier propriétaire de The Oklahoman et fondateur de Gaylord Entertainment Company
Mitch Gaylord, médaillé olympique qui reçut l'or en gymnastique.

Toponyme

 Stades sportifs aux États-Unis
 Gaylord Entertainment Center, (voir Predators de Nashville), au Tennessee (États-Unis)
Gaylord Family Oklahoma Memorial Stadium

 Villes aux États-Unis
Gaylord, ville du Kansas
Gaylord, ville du Michigan
Gaylord, ville du Minnesota

Prénom
Gaylord Perry, lanceur du temple de la renommée du baseball.
Gaylord Nelson, sénateur du Wisconsin
Gailard Sartain, acteur et humoriste américain
George Gaylord Simpson (1902-1984), paléontogue américain spécialisé dans les  mammifères

Fiction
Gaylord Furniker